Фридрих Аугуст III (Дрезден, 25. мај 1865- Szczodre, 18. фебруар 1932) је био краљ Саксоније. Био је син Георга од Саксоније и Infanta Maria Anna of Portugal.

Породично стабло 

Рођени 1865.
Умрли 1932.